Bowerman Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bowerman Peak (Siskiyou County, Kalifornien)
 Bowerman Peak (Trinity County, Kalifornien)